Pena-roja, municipi de la comarca de Matarranya
 Peñarroya-Pueblonuevo, municipi d'Andalusia, Spain
 Peñarroya (cim), muntanya del Sistema Ibéric de 2.024 m d'altura
 Castell de Peñarroya, castell situat a la vora d'Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 
 José Peñarroya Peñarroya, dibuixant d'historietes